Amelia de Beauharnais (en portugués, Amélia de Beauharnais; en francés, Amélie du Beauharnais; Milán, 31 de julio de 1812 - Lisboa, 26 de enero de 1873) fue emperatriz de Brasil como la segunda esposa de Pedro I.

Biografía 
Amelia era nieta de Josefina de Beauharnais, emperatriz de Francia. Su padre, Eugenio de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, fue el único hijo varón de la emperatriz Josefina y de su primer marido, Alejandro de Beauharnais, e hijo adoptivo de Napoleón Bonaparte, quien admiraba sus cualidades militares. La madre de la emperatriz Amelia era la princesa Augusta, hija de Maximiliano I, rey de Baviera.

Matrimonio e hija 
Amelia se casó con el emperador Pedro I de Brasil (rey Pedro IV de Portugal) en 1829. Cuando llegó a Brasil, al final de ese mismo año, en compañía de su hermano Augusto, recibió las bendiciones nupciales en la Capilla Imperial de Río de Janeiro. El emperador, encantado con la belleza de Amelia, creó en su honor para conmemorar la ocasión la Orden Imperial de la Rosa.

Después de que Pedro I abdicase la corona de Brasil el 7 de abril de 1831, Amelia siguió a su esposo de regreso a Portugal, donde se implicó en la batalla contra su hermano, Miguel, por la corona portuguesa, como duque de Braganza y regente en nombre de su hija, María II.

Tras la muerte de Pedro IV, en los últimos meses de 1834, la duquesa de Leuchtenberg y Braganza se dedicó a obras de caridad y al cuidado de su única hija, María Amelia de Braganza, princesa de Brasil, que murió de tuberculosis en Madeira.

Después de la muerte de su hija, Amelia volvió a residir en Lisboa, donde murió el 26 de enero de 1873, a los sesenta años. Sus restos fueron depositados originalmente en el Panteón de los Braganza, en el monasterio de San Vicente de Fora en Lisboa, donde fueron trasladados en 1982 a la Cripta Imperial del Monumento a la Independencia de Brasil en São Paulo.

Distinciones honoríficas 
 Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal).
 Dama gran cruz de la Orden Imperial de la Rosa ().
 1829: Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal).
 1834: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, ).
 14 de septiembre de 1839: Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()
 Dama de la Orden de Santa Isabel. ().
 Dama de honor de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).
 Dama gran cruz de la Orden Imperial de San Carlos ().

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Braganza
Nobles francesas del siglo XIX
Emperadores de Brasil
Casa Imperial de Brasil
Emperatrices consortes
Casa de Beauharnais
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel
Grandes cruces de la Orden imperial de la Rosa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Milán
Fallecidos en Lisboa